Вадим Жуков:
 Жуков, Вадим Васильевич (1934—2021) — директор Липецкого государственного театра кукол, народный артист России.
 Жуков, Вадим Юрьевич (1942—2013) — заслуженный парашютист-испытатель СССР.